Соперничество московских футбольных клубов ЦСКА и «Динамо» — российское дерби, берущее своё начало с 24 июня 1923 года, когда команды ОППВ и «Динамо» сыграли свой первый матч на празднике открытия общества «Динамо».

В 1924 году был сыгран первый официальный соревновательный матч в чемпионате Москвы.  

Всего с 1923 года команды «Динамо» и ЦСКА сыграли 216 матчей, в том числе 193 официальных в рамках главных турниров отечественного футбола: Чемпионата СССР, российской Премьер-лиги, Кубка СССР, Кубка России и Чемпионата Москвы.

История противостояния

Предыстория 
Соперничество динамовцев и армейцев имеет вековую историю, но и в самом начале оно возникло не на пустом месте. Появление указанных клубов явилось результатом реорганизации отечественного футбола, проведенной осенью 1922 — весной 1923 годов, упразднившей Московскую футбольную лигу (МФЛ), существовавшую с дореволюционного времени, и практически все входившие в нее клубы, игроки и ресурсы которых были обращены на комплектование новообразованных спортивных организаций, строящихся по производственно-территориальному принципу. Бывший клуб МФЛ под названием «Общество любителей лыжного спорта» (ОЛЛС), на протяжении ряда лет осуществлявший тесное сотрудничество со Всевобучем, практически полностью (с игроками, стадионом, всей клубной инфраструктурой и руководством) оказался под эгидой этой организации, фактически получив лишь новое название ОППВ (Опытно-показательная площадка Всевобуча). Для комплектации недавно организованного общества «Динамо» был также привлечен полностью состав футболистов другого клуба МФЛ — Кружка футболистов «Сокольники» (КФС). Таким образом, оба клуба были прямо связаны со «старыми» клубами МФЛ, при этом, в отличие от динамовской, официальная историческая доктрина ФК ЦСКА декларирует, помимо очевидной преемственности, также полную историческую тождественность ОППВ и ОЛЛС с включением сезонов и результатов последнего в клубную историю. 

Таким образом, выступая еще совсем недавно под знаменами ОЛЛС и КФ «Сокольники», эти же коллективы игроков были хорошо знакомы друг другу и уже имели достаточный опыт противостояния: первый соревновательный матч в рамках МФЛ они провели еще в первенстве Москвы 1918 (осень) — 1 сентября на поле ОЛЛС победили хозяева со счетом 6:2, четыре недели спустя КФС взял реванш 1:0. Всего под эгидой МФЛ они сыграли 16 матчей (5 побед у ОЛЛС, 9 у КФС), в том числе, разделив по результатам турнира осени 1921 года первое место, они сыграли дополнительный «золотой» матч за титул (победа КФ «Сокольники» со счетом 6:0).

Первый матч 
Первый матч в истории противостояния был сыгран на празднике открытия Первого пролетарского общества «Динамо» 24 июня 1923 года, который проходил на стадионе ОППВ. Первый гол в истории забил футболист ОППВ Павел Савостьянов, в дальнейшем немало поигравший и в «Динамо». Другой легендарный армеец Константин Жибоедов забил второй мяч в ворота динамовцев. Во втором тайме динамовцам Николаю Троицкому и Михаилу Денисову удалось свести матч к ничьей.

Первый соревновательный матч был сыгран 6 июня 1924 года в весеннем первенстве Москвы. Победили футболисты ОППВ — 2:0. Первый гол в официальных встречах двух клубов забил также Павел Савостьянов.

Чемпионаты Москвы и первые чемпионаты СССР (1923 — 1937) 

В самые первые годы клубы были сразу включены в высший соревновательный уровень первенства Москвы, где поначалу находились несколько в тени тогдашних грандов — «Красной Пресни» и МСФК (наследника одного из ведущих клубов МФЛ СК «Замоскворечье»). При очередной реорганизации отечественного футбола в 1926 году (провозглашение роспуска всех клубов, построенных не по производственному принципу) оба клуба выдержали нешуточную борьбу за существование с курировавшими в то время спорт профсоюзами (МГСПС). Борьба за включение (формально вне зачёта) в очередное первенство Москвы сблизило ОППВ и «Динамо», которые тогда являлись клубами одного ведомства (курировавшее «Динамо» ОГПУ входило тогда в военное ведомство — Военвед) и даже формировали свою отдельную сборную Москвы «Военвед» (первый матч сыграла в 1926 году вничью с самой сборной СССР), и заложило основу для достаточно дружественных отношений между клубами и их болельщиками, продолжающихся и поныне. 

Первые достижения клубов датируются 1926 годом, когда они оба боролись за чемпионство (в первых командах) — здесь успех впервые в советские годы сопутствовал ОППВ; в личной встрече впервые победили динамовцы (1:0). Однако очень скоро «Динамо» при активной поддержке своего ведомства превратилось в мощную образцовую спортивную организацию всесоюзного значения; за счёт спортивного и материального стимулирования ей удавалось привлечь в свои ряды лучших спортсменов, в числе которых были и армейцы, в разные годы выступавшие в сборных командах Москвы, РСФСР и СССР — Сергей Ильин, Павел Савостьянов и Михаил Семичастный. С другой стороны, руководство военного ведомства считало своей приоритетной задачей развитие массовой физкультуры среди военнослужащих и не вкладывало адекватных динамовским по значимости ресурсов в показательную команду (ОППВ, затем ЦДКА). Все это привело к практически безусловному доминированию «Динамо» как в чемпионатах, так и локальном соперничестве — в нем, начиная с осени 1927 года и до начала клубных чемпионатов страны динамовцы в одиннадцати матчах одержали семь побед при всего одном поражении (еще в одном матче в весеннем чемпионате 1935 года обеспечившие себе первое место динамовцы, ввиду занятости игроков в сборной, не явились на игру, «по-товарищески» уступив очки армейцам, которые в результате сумели занять третье место). Всего за эти годы армейцы лишь раз единолично первенствовали в чемпионате столицы осенью 1935 года (в отсутствие «Динамо» и «Спартака», снятых с турнира для подготовки футболистов к матчам сборной) против пяти титулов «Динамо»; еще в одном чемпионате весной 1933 года встретившиеся в финале команды окончили матч редкой в те времена безголевой ничьей благодаря великолепной игре вратаря армейцев Ивана Рыжова и разделили чемпионство (в первых командах).

Это соотношение сохранилось и с началом клубных чемпионатов СССР — в 1936 и 1937 годах боровшиеся за самые высокие места динамовцы, в рядах которых выступали легендарные Михаил Якушин, Василий Павлов, Василий Смирнов, а также экс-армейцы Михаил Семичастный и Сергей Ильин, во всех четырех матчах разгромили буквально бедствующую армейскую команду с общим счетом 20:4, в этот период была одержана и самая крупная победа в противостоянии (6:0). При этом дополнительно ЦДКА «по-дружески» оказал динамовцам неоценимую услугу — в самом конце первенства 1937 года шедшие безнадежно на последнем месте армейцы дали бой главному конкуренту динамовцев «Спартаку», отобрав у него важное очко, что позволило «бело-голубым» одержать свою вторую победу в чемпионатах и сделать в тот год первый в истории советского футбола «дубль», выиграв и Кубок СССР.

«Команда лейтенантов» против «организованного беспорядка» (1938 — 1952) 

Откровенные неудачи команды ЦДКА в двух последних чемпионатах, в которых команда занимала последние места и лишь расширения высшего эшелона спасали ее от вылета, подвигли армейское руководство на неотложные действия по укреплению команды — в результате, начиная с сезона 1938 года, она начала получать существенное кадровое усиление: в ЦДКА последовательно появились Григорий Федотов (1938), Сергей Капелькин и бывший динамовец Алексей Гринин (1939), Владимир Никаноров и Валентин Николаев (1940), во многом определившие лицо легендарной команды следующего десятилетия, получившей название «команды лейтенантов». Уже в сезоне 1938 года армейцы реально боролись за чемпионство, заняв в итоге второе место, впервые существенно опередив и победив в личной встрече переживавших смену поколений динамовцев. В следующем сезоне армейцы вновь оказались в призовой тройке намного выше своих оппонентов, разгромив их в матче второго круга 6:2. Тем не менее с приходом в «Динамо» легендарного тренера в истории обеих команд — Бориса Андреевича Аркадьева — при котором в команде появились знаковые в ее истории Сергей Соловьев, Николай Дементьев, Иван Станкевич, Всеволод Блинков, а немного позднее и Константин Бесков с Василием Карцевым, к «Динамо» вернулась былая мощь — команда уверенно победила в последнем предвоенном первенстве, на семь очков опередив оставшихся четвертыми армейцев, дважды уверенно выиграв у них по ходу чемпионата.

Начавшаяся Великая Отечественная война прервала планомерную работу по становлению будущих легендарных коллективов. Военные судьбы команд поначалу существенно рознились — если динамовцы сумели сохранить практически всех футболистов, проходивших военную службу в составе войск НКВД в Москве, и в возрожденном в военные годы на высшем соревновательном уровне первенстве Москвы поначалу буквально громили своих испытывавших сложнейшие кадровые и организационные трудности соперников, то команда ЦДКА первые военное время практически не существовала и лишь в осеннем первенстве 1942 года впервые появилась под названием "Н-я воинская часть т.Бурова". Не имевшая в составе ряда ключевых футболистов, в первую очередь, Г.Федотова и В.Николаева, команда заняла только четвертое место; тем не менее, сумела победить благодаря единственному голу Владимира Дёмина динамовцев, которые не преуспели в том первенстве, уступив вновь набирающему былую силу «Спартаку». Собрав практически всех сильнейших футболистов, ЦДКА в следующем сезоне выиграл чемпионат, но в дальнейших военных турнирах — первенствах столицы и кубке СССР — победы одерживали профсоюзные команды, в долгосрочной перспективе оказавшиеся более приспособленными к спортивной деятельности в военное время в отличие от ЦДКА и «Динамо», футболистам которых приходилось совмещать тренировки с несением достаточно напряженной военной службы, не связанной, разумеется, с непосредственным участием в боевых действиях, но весьма далёкой от формальной. Этим объясняются относительные неудачи «Динамо» того периода (в том числе и в матчах с армейцами - ни одной победы при трех поражениях), которые стоили места тренера Б.А.Аркадьеву (оказавшемуся в результате в ЦДКА) — при наличии большого числа высококвалифицированных футболистов возникли серьезные трудности с организацией тренировочного процесса. 

Тем неожиданнее оказался феерический в исполнении обеих команд первый послевоенный сезон 1945 года, когда динамовцы и армейцы, обменявшись победами в личных встречах, сделали в оставшихся сорока матчах на двоих всего пять ничьих; эти же две команды вышли и в финал кубка, где успех сопутствовал армейцам (2:1). Поздней осенью «Динамо» в ранге чемпиона, усилившись феноменально проведшим свой первый сезон на высшем уровне армейцем Всеволодом Бобровым, совершило весьма успешное турне по Великобритании, навсегда вошедшее в историю отечественного футбола. Своим успехом динамовцы во многом обязаны проводившим практически свой дебютный сезон в роли главного тренера Михаилу Иосифовичу Якушину, обладавшему незаурядным дарованием.

Противостояние ЦДКА — «Динамо» в течение следующих сезонов являлось одним из самых захватывающих в истории отечественного футбола. На стороне ЦДКА был выдающийся ансамбль исполнителей, возможно, самый сильный в истории по подбору игроков — только в этой команде все пять нападающих были членами клуба Федотова, незаурядными мастерами были также Вячеслав Соловьев — универсал, который мог сыграть на любом месте, Александр Виноградов, Иван Кочетков, но даже на их фоне выделялись Григорий Федотов и Всеволод Бобров, составлявшие сдвоенный центр нападения. Помимо собственно игровых достоинств, все эти футболисты были чрезвычайно одарены физически — особенно Владимир Демин и Валентин Николаев, выполнявшие много черновой работы как в нападении, так и в защите, и умудрявшиеся при этом много забивать даже в присутствии на поле таких корифеев, как В.Бобров и Г.Федотов (а если приходилось, то и в их отсутствие). Стиль игры, поставленный тренером Б.А.Аркадьевым, назывался «игра изо всех сил» — он подразумевал высочайшую по тем временам функциональную готовность, за счет которой сопернику постоянно навязывалась борьба и создавалось численное преимущество на каждом участке поля, прессинг при потере мяча — фактически, многие элементы «тотального футбола». В нападении ставка делалась на индивидуальный силовой обыгрыш за счет преимущества в работе с мячом, взаимодействие в основном накоротке в отработанных связках — армейцы использовали простые комбинации и взаимодействия, которые ни для кого не были секретом, но прекрасно отработанные, выполняемые раз за разом с полной отдачей и концентрацией, они в конечном итоге почти всегда приносили успех. Уникальным талантом Б.А.Аркадьева была способность предвидеть потенциал того или иного футболиста и наилучшую точку его приложения в коллективе — у него всегда был наготове футболист, достойно заменяющий часто травмирующихся премьеров. Кроме того, он умел сплотить игроков и воспитать в них на фоне физического превосходства над соперниками «психологию победителей».  

Игра «Динамо» строилась на иных принципах — М.И.Якушин был большим тактическим новатором, опередившим свое время. Его тактическая схема (формально 4—2—4, в современных терминах более близкая к 4—4—1—1) предвосхитила более поздние подобные построения венгров и бразильцев; крайние нападающие Сергей Соловьев и Василий Трофимов выполняли фактически роль вингеров, Леонид Соловьев играл второго центрального зашитника, обладавший феноменально резкими рывком и ударом Василий Карцев был идеальным «наконечником копья», а Константин Бесков был одним из лучших «плеймейкеров» в истории отечественного футбола. Основой игры являлась активная работа без мяча со сменой мест и широким согласованным маневром всех игроков (в том числе и на непрофильные позиции) — такая манера игры получила название «организованный беспорядок» — другая сторона «тотального футбола». Игра динамовцев была непредсказума для соперников; порой в то время, не знавшее видеоповторов, было трудно понять, каким образом тот или иной игрок оказывался на ударной позиции. Стиль игры не позволял передержку мяча, поэтому перемещение с мячом практиковалась мало — в основном использовались игра в касание и средние и длинные передачи на выход партнера в освобождаемую зону. Если Б.А.Аркадьев тонко чувствовал игроков, то М.И.Якушин тонко понимал игру во всех ее тактических и психологических нюансах и мог своими указаниями и действиями влиять на ее ход; он одним из первых в отечественном футболе начал применять тактические замены по ходу матча.

В чемпионате 1946 года армейцы в обоих напряженных матчах с динамовцами сумели взять верх, что определило их конечный успех. В 1947 году динамовцы со старта обыграли ЦДКА и ушли в отрыв, который достигал пяти очков; армейцы ближе к концу сезона, дважды обыграв «Динамо» в матчах чемпионата и кубка, сумели на финише сравняться по очкам и стали чемпионами по дополнительным показателям (после победы с необходимой разницей мячей 5:0 в последнем туре над сталинградским «Трактором» их соотношение мячей стало лучше на 0,01). В 1948 году после ничьей в первом круге динамовцы вновь ушли в отрыв; гонка преследования со стороны ЦДКА завершалась очной встречей в последнем матче чемпионата. Динамовцев устраивала ничья, и после фатального, казалось, автогола армейца Ивана Кочеткова она сохранялась до 87 минуты, когда Всеволод Бобров первым успел на отскочивший от штанги мяч после удара Вячеслава Соловьева — ЦДКА стал чемпионом в третий раз подряд, установив рекорд чемпионатов советского времени, позднее лишь повторенный киевским «Динамо» в период его расцвета. Чемпионат 1949 года, казалось, вновь пройдет по прежнему сценарию — вновь, победив со старта армейцев, динамовцы ушли в отрыв, вновь, после поражения во втором очном матче они дрогнули и начали терять очки, но... начал терять очки и ЦДКА, и в результате команда «Динамо» победила в первенстве с существенным отрывом досрочно.

Чемпионат 1950 года оказался знаковым для обеих команд: ЦДКА покинули Григорий Федотов и Всеволод Бобров, перед «Динамо» встал вопрос смены поколений, усугубленный провальным стартом команды в первенстве. Тренеры справились с этой проблемой диаметрально противоположно: если чутье на футболистов Б.А.Аркадьева позволило ему найти замены незаменимым, казалось, игрокам и продолжать добиваться успеха, то неизбежный в таких случаях конфликт М.И.Якушина с игроками окончился для него уходом из команды. С новым тренером динамовцы сумели выправить ситуацию и занять второе место, но это была их «лебединая песня», что признавали позднее и сами футболисты — не проведенное вовремя преобразование состава привело, в конечном итоге, к выходу из числа претендентов на чемпионство. Армейцы же выиграли и следующий чемпионат (пятый за шесть лет), сумев в нем дважды обыграть динамовцев, и только неудача сборной страны на Олимпиаде 1952 года, повлекшая за собой чудовищно несправедливое расформирование команды ЦДСА, под флагом которой она проводила контрольные матчи, остановила победную поступь армейцев, успевших к тому времени в очередной раз обыграть «Динамо» (1:0) в чемпионате. 

Несмотря на то, что в этот период армейцы и динамовцы были достойны друг друга, в личных встречах ЦДКА (ЦДСА) имел существенный перевес — 18 побед против 8 при всего 4 ничьих (и еще 3 победы против 1 в товарищеских матчах). Существенным является преимущество армейцев и по числу выигранных турниров. Серьезный и обоснованный ответ на вопрос «за счет чего?» предложил отечественный спортивный журналист, писатель Лев Иванович Филатов
От ЦДКА ждали заранее известной игры и атаки, и оставалось восхищаться тем, как ему удается гнуть свое, настаивать на своей простой правоте от начала до конца. От «Динамо» ждали нестандартного, небы­валого, и можно было только поражаться, как дина­мовцы застают противника врасплох; на ходу, с ши­ком сочиняют комбинационные росчерки.

Быть может, полная ясность игры армейцев и да­вала им конечное преимущество в турнирных достиже­ниях, тогда как динамовцы в своих поисках чего-то недобирали.

Автором менее серьезного, но, возможно, не менее обоснованного, ответа является легендарный динамовский вратарь Алексей Хомич
Все дело в том, что армейцы все праздничные застолья проводили вместе, а мы - порознь.

Достижения клубов

Статистика противостояния

Рекорды

Командные рекорды 
В матчах главных соревновательных турниров

Индивидуальные рекорды 
Во всех сыгранных матчах

Примечания

Комментарии

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Соперничества ФК «Динамо» Москва
Соперничества ФК ЦСКА Москва
Футбольные дерби в Москве